Се́льское поселе́ние «Каба́нское» — муниципальное образование в Кабанском районе Бурятии.

Административный центр — село Кабанск. Включает 6 населённых пунктов.

Границы 
Граничит на северо-востоке по реке Селенге с сельским поселением «Шергинское», на востоке — с городским поселением «Селенгинское», на юге по хребту Хамар-Дабан — с Иволгинским районом РБ, на западе — с городским поселением «Каменское», на севере (по Селенге) — с сельскими поселениями «Колесовское» и «Красноярское».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кабанского района
Сельские поселения Бурятии